Chacornac ist der Name von:

 Jean Chacornac (1823–1873), französischer Astronom
 Chacornac (Mondkrater), benannt nach Jean Chacornac
 Rimae Chacornac, ein System von Mondrillen im Inneren des gleichnamigen Kraters
 (1622) Chacornac, ein Asteroid